Østergaard bzw. Ostergaard ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Østergaard (* 1965), dänischer Filmregisseur
 Flemming Østergaard (* 1943), dänischer Geschäftsmann
 Henrik Ostergaard († 2011), dänisch-US-amerikanischer Rockmusiker
 Lisbeth Østergaard (* 1980), dänische Radio- und Fernsehmoderatorin
 Louise Østergaard (* 1994), dänische Sprinterin
 Morten Østergaard (* 1976), dänischer Politiker
 Niki Østergaard (* 1988), dänischer Radrennfahrer
 Søren Østergaard (* 1957), dänischer Schauspieler
 Wedell Poul Østergaard (1924–1995), dänischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ostergard
 Østergård